

Informatica
 Stream – in programmazione, termine, talvolta tradotto con "flusso", riferito a una rappresentazione astratta di un flusso di input/output nell'API di un linguaggio di programmazione
 Stream – in telematica un'istanza di un contenuto in streaming
 Stream processing – paradigma di programmazione parallela

Gasdotti 

 Blue Stream – gasdotto
 Greenstream – gasdotto
 Nord Stream – gasdotto
 South Stream – gasdotto
 White stream – gasdotto

Altro 
 Stream (Sistema di TRasporto Elettrico ad Attrazione Magnetica) – sistema di alimentazione per filobus
 Stream – azienda italiana, service provider di Stream TV
 Stream TV – piattaforma televisiva non più esistente e confluita in Sky
 Jet stream (corrente a getto) – fenomeno meteorologico
 Stream of consciousness (flusso di coscienza) – tecnica narrativa
 Parco nazionale del Gombe Stream – area naturale protetta della Tanzania
 Bomber stream – tattica militare impiegata durante la seconda guerra mondiale dal Bomber Command per la sua offensiva di bombardamento strategico sulla Germania nazista

Pagine correlate 
 Mainstream (disambigua)